Místopisné jméno San Jacinto pochází ze španělského tvaru jména svatého Hyacinta, které zpravidla odkazuje na Hyacinta z Cesareje:

 San Jacinto (Indiana) – vesnice ve státě Indiana ve Spojených státech amerických
 San Jacinto (Kalifornie) – město ve státě Kalifornie ve Spojených státech amerických
 San Jacinto (Nevada) – vesnice ve státě Nevada ve Spojených státech amerických
 San Jacinto County – okres ve státě Texas ve Spojených státech amerických
 hydronyma
 San Jacinto (řeka, Kalifornie) – přítok Santa Any
 San Jacinto (řeka, Texas) – po soutoku s Buffalo Bayou se vlévá do Galvestonské zátoky Mexického zálivu
jiné
 USS San Jacinto – označení více lodí amerického námořnictva